Famalicão (Guarda), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Guarda
 Famalicão (Nazaré), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Nazaré
 Vila Nova de Famalicão, een gemeente in Portugal